Вади́м Ибраги́мович Муса́ев (19 марта 1962 года) — российский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Института международных образовательных программ СПбГПУ; ведущий научный сотрудник, член Учёного совета СПбИИ РАН.

Сфера научных интересов: политические, этноконфессиональные, миграционные процессы на Северо-Западе России и в Балтийском регионе.

Биография 
 с 1979 по 1984 год — учёба в ЛГПИ им. А. И. Герцена;
 с 1986 по 1988 год — архивист Ленинградского государственного исторического архива;
 с 1988 года по настоящее время — работа в Санкт-Петербургском институте истории РАН (ЛОИИ АН СССР); 
 с 1988 года — старший лаборант отдела истории советского общества; 
 с 1990 года — младший научный сотрудник; 
 с 1994 года — научный сотрудник отдела современной истории России; 
 с 2001 года — старший научный сотрудник; 
 с 2003 года — ведущий научный сотрудник; 
 1993 год — защита кандидатской диссертации «Белое движение на Северо-Западе России в 1918—1920 гг. и политика Великобритании»;
 2002 год — защита докторской диссертации «Ингерманландский вопрос во взаимоотношениях и внутренней политике России и Финляндии в конце XIX — XX вв.»;
 с 2001 по 2010 год — учёный секретарь отдела современной истории России СПбИИ РАН;
 с 2008 года — член Учёного совета СПбИИ РАН.

Автор более 120 печатных работ.

Специалист по отечественной истории, истории Финляндии, истории Ингерманландии. В область научных интересов входит изучение проблем миграции в Прибалтике, положения православной церкви в Финляндии.

Преподавательская деятельность 
 с 2005 года — профессор кафедры международных отношений Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

Премии и награды 
 поощрительный диплом Литературной премии имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова Законодательного собрания Санкт-Петербурга за книгу «Северо-Запад в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» (2006)

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Передача телеканала 100ТВ от 13.03.2013 «К 70-летию окончания советско-финской войны» с участием д.и.н. В. И. Мусаева

Архивисты СССР
Историки России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета